Дискография американского рэпера Уиза Халифы состоит из 6 студийных альбомов, 2 совместных альбомов, 2 мини-альбомов, 1 саундтрек-альбома, 16 микстейпов, 68 синглов и 16 промосинглов.

Альбомы

Студийные альбомы

Сборники

Совместные альбомы

Саундтреки

Микстейпы

Мини-альбомы

Синглы

Как основной артист

Как приглашенный артист

Промосинглы

Другие чартерные синглы

Гостевое участие

Музыкальные видео

Как основной артист

Как приглашенный артист

Гостевое участие

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 
 Wiz Khalifa на Discogs

Уиз Халиф
Уиз Халифа
Уиз Халиф
Уиз Халиф